L'Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2011 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2011. Il torneo si è giocato a Stuttgart-Vaihingen in Germania dal 27 giugno al 3 luglio 2011 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $25 000.

Vincitori

Singolare

 Tímea Babos ha battuto in finale  Korina Perkovic 1–6, 6–2, 6–3

Doppio

 Darija Jurak /  Anaïs Laurendon hanno battuto in finale  Hana Birnerová /  Stephanie Vogt 4–6, 6–1, [10–0]

Collegamenti esterni